Anton Zeilinger (1945-), physicien autrichien, co-lauréat du prix Nobel de physique 2022 ;
 Jimmy Zeilinger, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Julie Zeilinger (1993-), blogueuse et écrivain féministe américaine.

Voir aussi 
 (48681) Zeilinger, astéroïde.